Холоповицы — название населённых пунктов в России:

 Холоповицы — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Холоповицы — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.